Вауденберг (Нидерланды) — деревня и община в центре Нидерландов, в провинции Утрехт.
 Вауденберг, Люкас — нидерландский футболист.